Коммунаровка — название населённых пунктов на Украине:

 Коммунаровка — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Коммунаровка — до 2016 года название села Бережаны в Калиновском районе Винницкой области.
 Коммунаровка — до 2016 года название села Христофоровка в Покровском районе Днепропетровской области.
 Коммунаровка — до 2016 года название села Радужное в Пятихатском районе Днепропетровской области.
Коммунаровка — до 1991 года название села Дзвинячка Борщёвского района Тернопольской области.
 Коммунаровка — до 2016 года название села Радостное в Скадовском районе Херсонской области.